Stanley Thompson (scheikundige), een Amerikaans scheikundige
 Stanley Thompson (golfbaanarchitect), een Canadees golfbaanarchitect